Als Kräutereule werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Feuchtwiesen-Kräutereule
 Graufeld-Kräutereule
 Pfeilflecken-Kräutereule
 Schwarzstrich-Kräutereule
 Veränderliche Kräutereule